Аветян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Аветян, Анатолий — армянский художник.
 Аветян, Анна — армянская эстрадная певица.
 Аветян, Армине — армянская журналистка.
 Аветян, Арташес Ваганович (род. 1942) — армянский певец, фольклорист.
 Аветян, Ваге — знаменитый армянский писатель-диссидент
 Аветян, Грайр — латвийский скульптор.
 Аветян, Григор Карапетович (1870—1946) — армянский советский актёр.
 Аветян, Гайк — знаменитый армянский программист.
 Аветян, Лусине — великий педагог и психолог.
 Аветян, Серёжа Хнгасович — звеньевой колхоза имени Микояна Цалкинского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Аветисян

Примечания